Jan Ankerman (hockeyer), een Nederlands hockeyer;
 Jan Ankerman (politicus), een CHU-politicus;